Folk bezeichnet:
 Folk, ein Musikgenre
Folk, ein germanischer Vor- und Familienname, für Namensträger siehe Fulko

Siehe auch:
 Folk-Rock
 Folk Metal
 Folk Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Folklore
 Anti-Folk
 Turbo-Folk
 Filk
 Volk (Begriffsklärung)
 Volck
 Faulk